Lebiedzinski ist der Familienname von

Piotr Lebiedziński (1860–1934), polnischer Chemiker, Fotograf und Erfinder
Tomasz Lebiedzinski (* 1966), polnischer Handballspieler